Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme gestor de les aigües i infraestructures de la conca hidrogràfica del Xúquer
 Borsa de Chicago (acrònim del seu nom en anglès Chicago Stock Exchange), borsa amb seu a Chicago, als Estats Units
 CHX també és l'acrònim de Chamonix, població francesa als peus del Mont Blanc